Hillegeist ist der Familienname folgender Personen:

Friedrich Hillegeist (1895–1973), österreichischer Politiker
Hans-Heinrich Hillegeist (* 1935), deutscher Heimatforscher, Autor und Berufsschullehrer